hokejówka amazońska (Thayeria boehlkei)
 hokejówka krótkopręga (Thayeria obliqua)